Панфи́ловка — название географических объектов.

Населённые пункты 
Крым
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Панфиловка — село в Первомайском районе.
 Панфиловка — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе, присоединено к селу Кочергино.

Украина
 Панфиловка — до 2016 г. название села Ильино в Черниговском районе Запорожской области.
 Панфиловка — бывшее село в Харьковской области, присоединено к Фёдоровке.

Реки в России 
 Панфиловка (приток Нёмды) — в Костромской области.
 Панфиловка (приток Чичкаюла) — в Томской области.

См. также 
 Панфиловский